Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2016 года проходили с 6 по 21 августа. В соревнованиях приняли участие 286 боксёров (250 мужчин и 36 женщин). Было разыграно 13 комплектов наград — 10 у мужчин и 3 у женщин. В каждой весовой категории от страны выступил только один спортсмен. Традиционно во всех дисциплинах бронзовые награды вручались обоим боксёрам, проигравшим в полуфинале. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх выступали без защитных шлемов, при этом это правило не распространялось на женщин.

Узбекский боксер Хасанбой Дусматов, выигравший золото в весовой категории до 49 кг, получил Кубок Вэла Баркера, как самый техничный боксер турнира. После окончания Игр Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) приняла решение реформировать систему судейства.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Интересные факты 
Боксёрская категория до 69 кг на Олимпийских играх стала воистину казахской. Подряд четыре Олимпиады в этой категории чемпионами становятся только казахские боксёры: Бахтияр Артаев (2004 — Афины), Бакыт Сарсекбаев (2008 — Пекин), Серик Сапиев (2012 — Лондон) и Данияр Елеусинов (2016 — Рио-де-Жанейро).

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года